Отоки  — топоним:

Беларусь 
 Отоки — деревня, Бобровский сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Отоки — деревня, Германовичский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область

См. также 
 Оток
 Оток (значения)